Simon Aspelin e Julian Knowle che hanno battuto in finale Martín García e Sebastián Prieto 6-2, 6-4.

Teste di serie

  Simon Aspelin /  Julian Knowle (campioni)
  Martín García /  Sebastián Prieto (finale)

 Robert Lindstedt /  Jarkko Nieminen  (quarti di finale)
 Jonas Björkman /  Thomas Johansson (semifinali)

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 2007
ATP Tour 2007